Juan Diego Quesada es un entrenador de fútbol costarricense.

Hasta septiembre de 2006 entrenaba al Municipal Liberia, equipo de la ciudad de Guanacaste en Costa Rica que milita en la Liga costarricense de fútbol.

 Temporadas con Liberia: 10 en primera División.
 Palmarés:
 Clasificó a la selección infantil de Costa Rica para el mundial celebrado en Trinidad y Tobago en 2001, dónde llegó hasta la segunda fase.
 Sus equipos han sido:
Carmelita 1997-1998
Santa Barbara 1998-1999 
Santos 2004-2005
Liberia 2005-2006
Selección menor de fútbol Costa Rica

Quesada, Juan Diego